Autostrada ima više značenja:
 Autostrada, Padova
 Autostrada, Venezia